Dit is een lijst van planetoïden 108501-108600 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 108501 - || 2001 KG66 || 22 mei 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108502 - || 2001 KR66 || 23 mei 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108503 - || 2001 KH67 || 25 mei 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108504 - || 2001 KG68 || 29 mei 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108505 - || 2001 KJ68 || 18 mei 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108506 - || 2001 KU68 || 21 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108507 - || 2001 KB69 || 21 mei 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108508 - || 2001 KD69 || 21 mei 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108509 - || 2001 KO69 || 22 mei 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108510 - || 2001 KD71 || 24 mei 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108511 - || 2001 KO72 || 24 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108512 - || 2001 KX73 || 25 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108513 - || 2001 KP74 || 26 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108514 - || 2001 KQ74 || 26 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108515 - || 2001 KW74 || 27 mei 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108516 - || 2001 KR75 || 30 mei 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108517 - || 2001 KV75 || 26 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108518 - || 2001 KY75 || 29 mei 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108519 - || 2001 LF || 3 juni 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108520 - || 2001 LK || 11 juni 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 108521 - || 2001 LL || 11 juni 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 108522 - || 2001 LQ || 14 juni 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108523 - || 2001 LT || 12 juni 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108524 - || 2001 LA1 || 13 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108525 - || 2001 LV1 || 13 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108526 - || 2001 LY1 || 13 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108527 - || 2001 LG2 || 13 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108528 - || 2001 LQ2 || 13 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108529 - || 2001 LV2 || 13 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108530 - || 2001 LD4 || 13 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108531 - || 2001 LH4 || 13 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108532 - || 2001 LJ4 || 13 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108533 - || 2001 LV4 || 12 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108534 - || 2001 LK5 || 15 juni 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108535 - || 2001 LG6 || 12 juni 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108536 - || 2001 LN6 || 14 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108537 - || 2001 LY6 || 15 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108538 - || 2001 LH7 || 15 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108539 - || 2001 LC8 || 15 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108540 - || 2001 LQ8 || 15 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108541 - || 2001 LS8 || 15 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108542 - || 2001 LZ8 || 15 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108543 - || 2001 LL9 || 15 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108544 - || 2001 LO9 || 15 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108545 - || 2001 LZ9 || 15 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108546 - || 2001 LB10 || 15 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108547 - || 2001 LW10 || 15 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108548 - || 2001 LE11 || 15 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108549 - || 2001 LJ11 || 15 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108550 - || 2001 LV11 || 15 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108551 - || 2001 LK12 || 15 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108552 - || 2001 LM12 || 15 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108553 - || 2001 LS12 || 15 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108554 - || 2001 LC13 || 15 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108555 - || 2001 LW13 || 15 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108556 - || 2001 LD14 || 15 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108557 - || 2001 LU14 || 15 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108558 - || 2001 LL15 || 12 juni 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108559 - || 2001 LC16 || 13 juni 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108560 - || 2001 LM16 || 14 juni 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108561 - || 2001 LY16 || 15 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108562 - || 2001 LC19 || 15 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108563 - || 2001 LM19 || 15 juni 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108564 - || 2001 LN19 || 15 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108565 - || 2001 MC || 16 juni 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 108566 - || 2001 MF || 16 juni 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 108567 - || 2001 MY || 18 juni 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 108568 - || 2001 MA1 || 18 juni 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 108569 - || 2001 MB1 || 18 juni 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 108570 - || 2001 MH2 || 19 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108571 - || 2001 MX2 || 16 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108572 - || 2001 MA4 || 16 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108573 - || 2001 MN4 || 17 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108574 - || 2001 MR4 || 17 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108575 - || 2001 MS5 || 18 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108576 - || 2001 MF6 || 21 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108577 - || 2001 ML6 || 21 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108578 - || 2001 MQ7 || 23 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108579 - || 2001 MD8 || 20 juni 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108580 - || 2001 MJ8 || 20 juni 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108581 - || 2001 MS8 || 16 juni 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108582 - || 2001 MZ8 || 19 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108583 - || 2001 MD9 || 21 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108584 - || 2001 MQ9 || 21 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108585 - || 2001 MS9 || 22 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108586 - || 2001 MA10 || 23 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108587 - || 2001 MC10 || 24 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108588 - || 2001 MR10 || 21 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108589 - || 2001 MF11 || 25 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108590 - || 2001 MM12 || 21 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108591 - || 2001 MW12 || 23 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108592 - || 2001 MC13 || 23 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108593 - || 2001 MV13 || 25 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108594 - || 2001 MZ14 || 28 juni 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108595 - || 2001 MM15 || 25 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108596 - || 2001 MR15 || 25 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108597 - || 2001 MJ16 || 27 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108598 - || 2001 MS17 || 27 juni 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108599 - || 2001 MY17 || 28 juni 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108600 - || 2001 MB18 || 29 juni 2001 || Anderson Mesa || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten